Paul Edward Hoganson (né le  à Toronto au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace. 

Il a évolué comme gardien de but avec les Penguins de Pittsburgh dans la Ligue nationale de hockey en seulement deux parties, il a passé en majorité de sa carrière dans la défunte Association mondiale de hockey en disputant 143 parties avec les Sharks de Los Angeles, les Stags du Michigan, les Blades de Baltimore, les Whalers de la Nouvelle-Angleterre, les Stingers de Cincinnati et les Racers d'Indianapolis.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|- 1966-1967 || Red Wings de Hamilton || AHO || 4 || || || || || 19 || 3,93 || || 0 || 0 || 0 || || || || || || || || || || 
|- 
| 1967-1968 || Red Wings de Hamilton || AHO || 1 || || || || || || 5 || || || 0 || 0 || || || || || || || || || ||  
|- 
| 1968-1969 || Rangers de Kitchener || AHO || 22 || || || || || 125 || 5,68 || || 0 || 2 || 1 || || || || || || || || || || 
|- 
| 1968-1969 || Red Wings de Hamilton || AHO || 1 || || || || || 3 || 3 || || 0 || 0 || 0 || || || || || || || || || || 
|- 
| 1968-1969 || Marlboros de Toronto || AHO || 22 || || || || || 84 || 3,84 || || 0 || 10 || 0 || 6 || || || 360 || 28 || 4,67 || || || || 
|- 
| 1969-1970 || Clippers de Baltimore || LAH || 3 || || || || 100 || 5 || 3 || || 0 || 0 || 0 || || || || || || || || || ||
|- 
| 1969-1970 || Komets de Fort Wayne || LIH || 37 || || || || || || 3,46 || || || 0 || 1 || 3 || 0 || 3 || 180 || 14 || 4,67 || || || || 0
|- 
| 1970-1971 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 2 || 0 || 1 || 0 || 57 || 7 || 7,37 || 74,1 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || || || ||
|- 
| 1970-1971 || Wranglers d'Amarillo || LCH || 47 || || || ||  || 203 || 4,37 || || 0 || 27 || 2 || || || || || || || || || || 
|- 
| 1971-1972 || Komets de Fort Wayne || LIH || 52 || || || || || || 3,14 || || 0 || 6 || 3 || 8 || 4 || 4 || 480 || 25 || 3,12 || || || || 0
|- 
| 1972-1973 || Bears de Hershey || LAH || 41 || || || ||  || 110 || 2,98 || || 3 || 4 || 2 || 3 || || || 179 || 14 || 4,69 || || || || 0
|- 
| 1973-1974 || Sharks de Los Angeles || AMH || 27 || 6 || 16 || 0 ||  || 102 || 4,68 || 85,7 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || || || || 
|- 
| 1973-1974 || Generals de Greensboro || SHL || 3 || 2 || 1 || 0 || 180 || 12 || 4 || 90 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || || || || 
|- 
| 1974-1975 || Stags du Michigan || AMH || 32 || 9 || 19 || 2 ||  || 121 || 4,12 || 88,0 || 2 || 12 || 0 || || || || || || || || || || 
|- 
| 1974-1975 || Oilers de Tulsa || LCH || 6 || 3 || 3 || 0 || 320 || 19 || 3,56 || || 0 || 0 || 0 || || || || || || || || || ||
|- 
| 1975-1976 || Whalers de la Nouvelle-Angleterre || AMH || 4 || 1 || 2 || 0 || 224 || 16 || 4,29 || 85,2 || 0 || 0 || 1 || || || || || || || || || ||
|- 
| 1975-1976 || Stingers de Cincinnati || AMH || 45 || 19 || 24 || 0 ||  || 145 || 3,64 || 88,6 || 2 || 4 || 1 || || || || || || || || || || 
|- 
| 1976-1977 || Stingers de Cincinnati || AMH || 17 || 5 || 6 || 1 || 823 || 64 || 4,67 || 94 || 1 || 0 || 0 || || || || || || || || || ||
|- 
| 1976-1977 || Racers d'Indianapolis || AMH || 11 || 3 || 2 || 0 || 395 || 24 || 3,65 || 87,9 || 0 || 2 || 0 || 5 || || || 348 || 17 || 2,93 || 90,5 || 1 || || 1
|- 
| 1976-1977 || Dusters de Broome County || NAHL || 8 || 3 || 4 || 0 || 440 || 37 || 5,05 || 87,9 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || || || ||
|- 
| 1977-1978 || Gulls de Hampton || LAH || 3 || 1 || 1 || 1 || 155 || 11 || 4,26 || 86,6 || 0 || 0 || 0 |||| || || || || || || || || 
|- 
| 1977-1978 || Shamrocks de San Francisco || PHL || 11 || || || || || || || || || 0 || 0 || || || || || || || || || || 
|- 
| 1977-1978 || Stingers de Cincinnati || AMH || 7 || 1 || 2 || 1 || 326 || 24 || 4,42 || 84,3 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || || || ||
|- 
| 1978-1979 || Rustlers de Tucson || PHL || 37 || || || || || || || || || 25 || 1 || || || || || || || || || ||

Références 

Joueur canadien de hockey sur glace
Naissance en novembre 1949
Naissance à Toronto
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Sharks de Los Angeles
Joueur des Stags du Michigan/Blade de Baltimore
Joueur des Whalers de la Nouvelle-Angleterre
Joueur des Stingers de Cincinnati
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Racers d'Indianapolis
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur des Komets de Fort Wayne (LIH)
Joueur des Oilers de Tulsa (1968-1984)
Joueur des Gulls de Hampton
Joueur des Generals de Greensboro (EHL)
Joueur des Wranglers d'Amarillo
Joueur des Red Wings de Hamilton
Joueur des Marlboros de Toronto
Joueur des Rangers de Kitchener
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh